Viiding ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Viiding (1911–2006), estnischer Leichtathlet
 Bernhard Viiding (1932–2001), estnischer Lyriker und Publizist
 Elo Viiding (* 1974), estnische Lyrikerin
 Juhan Viiding (1948–1995), estnischer Lyriker
 Paul Viiding (1904–1962), estnischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Widing

en:Viiding
et:Viiding
ru:Вийдинг